Episodi di Una famiglia come le altre – prima stagione della serie televisiva Una famiglia come le altre trasmessa negli Stati Uniti d'America tra il 21 settembre 1989 e il 13 maggio 1990
 Episodi di Una famiglia come le altre – seconda stagione della serie televisiva Una famiglia come le altre trasmessa negli Stati Uniti d'America tra il 16 settembre 1990 e il 5 maggio 1991
 Episodi di Una famiglia come le altre – terza stagione della serie televisiva Una famiglia come le altre trasmessa negli Stati Uniti d'America tra il 22 settembre 1991 e il 10 maggio 1992
 Episodi di Una famiglia come le altre – quarta stagione della serie televisiva Una famiglia come le altre trasmessa negli Stati Uniti d'America tra il 20 settembre 1992 e il 23 maggio 1993